Ilja Jewgienijewicz Poroszkin (ros. Илья Евгеньевич Порошкин, ur. 8 sierpnia 1995 r. w Syktywkar) – rosyjski biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Ilja Poroszkin pojawił się w 25 listopada 2012 roku, podczas zawodów rangi "FIS" w rosyjskiej miejscowości Syktywkar, gdzie uplasował się na 123. miejscu w sprincie stylem dowolnym.
W Pucharze Świata zadebiutował 16 lutego 2019 roku w Cogne, gdzie zajął 60. miejsce w sprincie techniką dowolną. Pucharowe punkty wywalczył dzień później 17 lutego 2019 również w Cogne, na dystansie 15 km stylem klasycznym uplasował się na 5. miejscu.

Osiągnięcia

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Poroszkin nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1995
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2019